Алексе́й Ти́хонов:
 
 Тихонов, Алексей Алексеевич (1853—1914) — русский писатель, редактор и предприниматель.
 Тихонов, Алексей Владимирович (род. 1971) — российский фигурист.
 Тихонов, Алексей Константинович (род. 1952) — советский и российский архитектор, организатор и создатель произведений монументального искусства, член-корреспондент Российской академии художеств (2007).
 Тихонов, Алексей Петрович (1907—1978) — командир 23-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона, подполковник, Герой Советского Союза.